Графиня Ева Лёвен (, полное имя Eva Helena Löwen; 1743—1813) — шведская придворная дама.

Была в числе самых известных личностей ; её называли «четвертой милостью» вместе с «тремя грациями» при шведском дворе: Ульрика фон Ферзен, Августа Лёвенхильм и Луиза Мейерфельдт.

Биография 
Родилась 15 декабря 1743 года в семье  и его жены Евы Хорн (Eva Horn). 

В 1764 году Ева вышла замуж за графа . Она занимала существенное место при дворе и дружила с королевой Луизой Ульрикой. В феврале 1768 года Шарлотта Дю Ри и Ева Лёвен заигрывали с наследным принцем Густавом, который выбрал для дальнейшего общения Шарлотту. Когда он в октябре 1768 года прекратил отношения с Дю Ри, то предложил любовную интригу Еве Лёвен, которая от этого отказалась.

Ева Лёвен работала некоторое время на Францию, являясь одной из подтвержденных персон, которые получали секретные пособия от французской короны в обмен на использование своего влияния для лоббирования интересов Франции в шведской политике. После государственного переворота Густава III 1772 года, которая, по сути, стала победой французских интересов в Швеции, Ева Лёвен была одержима королем и имела платоническую дружбу с монархом. В 1778 году произошел разрыв между Евой Левен и Густавом III. Ей удалось достичь примирения в 1780 году, а в 1783 году Ева стала вдовой.

В 1788 году ее сын —  разошелся с монархом из-за скандальной дуэли с Хансом Хенриком фон Эссеном и стал принадлежать к оппозиции короля. В 1792 году он был в числе участников  и всю оставшуюся жизнь находился в изгнании. 

В 1796 году вдовствующая Ева Лёвен вышла замуж за барона  (1744—1804), который был ее любовником в течение предыдущих двенадцати лет. Они поселились и жили в поместье Ströms провинции Бохуслен. В 1809 году, после государственного переворота, Адольф Риббинг сумел получить разрешение на посещение Швеции и в последний раз встретился со своей матерью. 

Умерла 16 января 1813 года.

Ева Лёвен стала одной из героинь художественного телевизионного фильма «I kungens skugga» (2016), где её роль сыграла .

Литература 
 Erdmann, Nils. Vid hovet och på adelsgodsen i 1700-talets Sverige: en tidskrönika, Wahlströms, Stockholm, 1926.
 Norrhem, Svante. Kvinnor vid maktens sida : 1632-1772. 2007, Lund (Nordic Academic Press). Libris 10428618. ISBN 978-91-89116-91-7.

Примечания

Ссылки 
 Eva Helena Löwen
 Eva Helena Lowen

Графини Швеции